Baywood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baywood (Hillsborough County, Florida)
 Baywood (Putnam County, Florida)
 Baywood (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Baywood (New Jersey), im Ocean County
 Baywood (North Carolina), im Pitt County
 Baywood (Ohio), im Clermont County – nicht mehr existent
 Baywood (Virginia), im Grayson County
 Baywood Manor, im Kent County, Maryland
 Baywood Park (Kalifornien)